Das Internationaux Féminins de la Vienne 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Poitiers. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 22. bis 27. Oktober 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Poitiers